Gancia ist der Familienname folgender Personen:

 Gianna Gancia (* 1972), italienische Unternehmerin und Politikerin (Lega), MdEP
 Lorenzo Gancia (1930–2017), italienischer Winzer